Е́льничная — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Ельничная — посёлок в Алапаевском районе Свердловской области.
 Ельничная — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Ельничная — деревня в Ужурском районе Красноярского края.

Река 
 Ельничная — река в Свердловской области, приток Островянки.
 Ельничная — река в Свердловской области, приток Большой Шайтанки.
 Ельничная — река в Свердловской области, приток Чусовой.

См. также 
 Ельничный
 Ельничное
 Ельничный Исток